Anaya kan syfta på:
 Anaya (djur), ett släkte insekter

Geografi

Spanien 

 Anaya (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Anaya (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar